Коссак — польская фамилия.

 Коссак, Андреас () — американский кинооператор;
 Коссак, Георг (1923—2004) — выдающийся немецкий археолог-праисторик.
 Коссак, Григорий Иосифович (1882—1939) — украинский военный деятель и советский военный преподаватель.
 Коссак, Зенон (псевдоним Тарнавский; 1907—1939) — видный деятель ОУН—УПА;
 Коссак, Иван Иосифович (1876—1927) — украинский военный деятель, поручик Украинских сечевых стрельцов и сотник Украинской галицкой армии.
 Коссак, Карл Людвиг Эрнст (; 1814—1880) — немецкий писатель и журналист;
 Коссак, Юлиуш (; 1824—1899) — польский художник, отец художника Войцеха Коссака;
 Коссак, Войцех (; 1857—1942) — польский художник, сын художника Юлиуша Коссака, отец художника Ежи Коссака;
  — польский художник, сын художника Войцеха Коссака; автор, в частности, картины «Битва под Кутно в 1939 году» ().

Двойные фамилии 
 Коссак-Щуцкая, Зофья (; 1889—1968) — польская писательница и участница польского подполья; племянница художника Войцеха Коссака и внучка Юлиуша Коссака.

См. также 
 Косак
 Коссаковские